Reece James peut désigner :
 Reece James (1993-), footballeur anglais évoluant à Doncaster Rovers FC ;
 Reece James (1999-), footballeur anglais évoluant au Chelsea FC.